XDU – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Hervey (Québec) (Canada)